Zederbaum ist der Name von:

Alexander Zederbaum (1816–1893), russischer Schriftsteller, Aufklärer und Journalist.
Julius Zederbaum (Julius Ossipowitsch Martow) (1873–1923), russischer Politiker (SDAPR)